AFD eller afd kan syfta på:

 AFD – den svenskspråkiga beteckningen för en doktorsexamen i lantbruksvetenskap eller skogsvetenskap i Finland, se Agronomie- och forstdoktor
 AfD – ett högerpopulistiskt och nationalistiskt parti i Tyskland grundat 6 februari 2013, se Alternative für Deutschland
 afd – ett lokalt politiskt parti i Arjeplogs kommun, se Arjeplogs Fria Demokrater